Die  (CDU; ) ist ein portugiesisches Wahlbündnis aus portugiesischen Kommunisten (PCP), Grünen (PEV) sowie der politischen Bewegung Intervenção Democrática (ID). Durch ihre Mitgliedsparteien hat es eine kommunistische, grüne und ökosozialistische Ausrichtung.

Geschichte 
Um bessere Chancen gegen die seit der Nelkenrevolution starken portugiesischen Sozialisten zu haben und um auch den Grünen eine Mitwirkung im portugiesischen Parlament zu garantieren, gründeten die Partido Comunista Português (PCP), die Partido Ecologista Os Verdes (PEV) sowie die Bewegung Intervenção Democrática das Wahlbündnis mit dem Namen Coligação Democrática Unitária im Jahr 1987. Gleich im selben Jahr trat das Wahlbündnis bei den gleichzeitig stattfindenden Nachwahlen für das Europaparlament sowie den portugiesischen Parlamentswahlen an.

Seit der Gründung des Wahlbündnisses sind die Parteien nie wieder einzeln angetreten. Die Kommunistische Partei ist die führende innerhalb des Bündnisses und erlangt auch den Großteil der Abgeordnetenplätze. Dennoch erhalten auch die Grünen immer mindestens zwei Plätze. Innerhalb des portugiesischen Parlaments (Assembleia da República) wird die CDU wie eine Fraktion behandelt, die beiden Parteien agieren meist einheitlich, werden jedoch in offiziellen Publikationen immer getrennt genannt. Innerhalb der CDU spielt die ID überhaupt keine Rolle mehr.

Wahlergebnisse

Kommunalwahlen 
Auf lokaler Ebene ist die CDU nahezu überall vertreten, sowohl Kommunisten als auch Grüne besetzen jeweils die ersten Plätze. Die Hochburgen der CDU liegen vor allem um Lissabon und in Südportugal (Halbinsel von Setúbal, Alentejo).

Quelle:  Portugiesische Wahlkommission

Assembleia da República 

Quelle:  Portugiesische Wahlkommission

Bemerkung: 1991 wurde die Zahl der Abgeordneten von 250 auf 230 reduziert.

Europäisches Parlament 

Quelle: Portugiesische Wahlkommission

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz (portugiesisch)
 Offizielle Internetpräsenz der PCP (portugiesisch)
 Offizielle Internetpräsenz der PEV (portugiesisch)

Einzelnachweise 

Parteienkoalition (Portugal)
Portugal
Sozialistische Partei
Grüne Partei
Gegründet 1987